«Starships» () — песня, исполненная американской хип-хоп исполнительницей Ники Минаж и записанная RedOne. Она стала первым синглом со второго студийного альбома Минаж Pink Friday: Roman Reloaded.

Список композиций 
Digital download
 1 «Starships» — 3:31

CD single
 1 «Starships» — 3:31
 2 «Stupid Hoe» — 3:16

Музыкальное видео 
Клип на песню снимался в Майами. На фото, сделанных паппарацци, можно увидеть Минаж на пляже с зелеными волосами в розовом купальнике. Также есть фото Ники в окружении танцовщиц и накаченных афро-американцев. В одном из интервью Минаж сказала, что клип является её лучшей работой за всю её карьеру. Дата выхода клипа была назначена на 30 марта, но премьеры состоялась лишь 27 апреля.

Коммерческий успех 
Сингл стал самым успешным среди синглов Минаж за всю её карьеру. Он смог добиться пятой строчки в Billboard Hot 100 без всякого промо и видеоклипа. Также песня достигла лидирующих позиций во многих странах. Сингл получил статус платинового в США.

Чарты и сертификации

Сертификации

Примечания 

Песни Ники Минаж
Синглы Cash Money Records
Песни, написанные Ники Минаж